Kosmix è stata un'azienda indiana che sostiene e sviluppa un sito web che consente di ottenere notizie aggiornate ricavate da svariate fonti; questo servizio si serve di un motore di ricerca innovativo che sembra in grado di fornire risultati di spettro più ampio di quanto riescano a ottenere altri servizi si ricerca sul Web.

Kosmix propone un approccio differente a quello della gran parte dei motori di ricerca in quanto in molti risultati genera una sorta di "guida" per muoversi nel complesso delle informazioni raccolte. Questa guida contiene immagini, video, argomenti correlati, risposte a questioni in relazione con l'oggetto della richiesta, prodotti collegati, rassegne ecc.; il criterio seguito è quello di raccogliere e strutturare il maggior numero di aspetti dell'oggetto della ricerca, utilizzando algoritmi che cercano di imitare le attività che gli uomini svolgono manualmente per aggregare queste varie informazioni.

La società è stata fondata da due giovani indiani di Mumbai, Anand Rajaraman e Venky Harinarayan, laureatisi all'Università di Madras i quali, dopo alcune esperienze nella costruzione di motori di ricerca, hanno progettato e realizzato il motore sul quale si basa la loro azienda.

La Kosmix lanciò nel 2007 il portale RightHealth specializzato nella ricerca e nell'aggregazione di informazioni mediche il quale .

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Motori di ricerca
Portali web